François Louis Bourdon — político da Revolução Francesa
 Léon Bourdon
 Luc Bourdon
 Pierre Bourdon — autor da Confissão da Guanabara
 Rob Bourdon
 Sylvia Bourdon

Localidades
Bourdon (Somme)
Saxi-Bourdon

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos